Fatima (voornaam)
 Fatima Zahra, dochter van Mohammed
 Fatima (Weert), een woonwijk in de Nederlandse gemeente Weert
 Fátima (Portugal), bedevaartsoord
 Fatima-grensovergang, een voormalige grensovergang tussen Libanon en Israël
 Fatima (film), een Franse film uit 2015 van Philippe Faucon
 Fatima (danseres) (1870-1921), Amerikaanse buikdanseres van Syrische afkomst

Zie ook 
Fátima (doorverwijspagina)